Banana kan avse:

 Canaan Banana (1936–2003), republiken Zimbabwes förste president
 Banana Yoshimoto (född 1964), japansk författare, pseudonym för Yoshimoto Mahoko

Geografi

Australien 

 Banana (region), i Queensland

Kongo-Kinshasa 

 Banana, en stad i Kongo Kinshasa
 Banana (distrikt i Kongostaten) – ett tidigare distrikt i Kongostaten

Se även
Banan
Bananarama